Houssay puede referirse a: 

 Houssay, comuna francesa situada en Loir y Cher.
 Houssay, comuna francesa situada en Mayenne.
 Bernardo Alberto Houssay, farmacéutico, médico argentino, galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1947.